Monsen est un patronyme scandinave porté notamment par :

Arild Monsen (1962), fondeur norvégien.
Fredrik Monsen (1874-1954), homme politique norvégien.
Magdalon Monsen (1910-1953), footballeur norvégien.
Marcus Monsen (1995-), skieur alpin norvégien.
Marte Monsen (2000-), skieuse alpine norvégienne.
Rolf Monsen (1899-1987), skieur nordique américain.

Aussi sur une autre forme :
Felix Monsén, skieur alpin suédois.

Homonymie de patronyme norvégien